Пловская — название населённых пунктов в России:

 Пловская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Пловская — деревня в Лузском районе Кировской области.